Nuttallides — рід форамініфер родини Epistomariidae. У викопному стані рід відомий починаючи з пізньої крейди (71 млн років тому).

Види 
 Nuttallides carinotruempyi Finlay, 1947 †
 Nuttallides concentricus Mcneil, 1997 †
 Nuttallides cretatruempyi Finlay, 1947 †
 Nuttallides decorata (Phleger & Parker, 1951)
 Nuttallides dunikowskii (Grzybowski, 1896) †
 Nuttallides galiciensis Fisher, 1969 †
 Nuttallides intermediatus Kaiho, 1998 †
 Nuttallides primitivus Kaiho, 1998 †
 Nuttallides rudis Todd, 1970 †
 Nuttallides subtruempyi Finlay, 1939 †
 Nuttallides takayanagi Turenko, 1987 †
 Nuttallides takayanagii Turenko, 1986 †
 Nuttallides tholus Finlay, 1940 †
 Nuttallides truempyi (Nuttall, 1930) †
 Nuttallides umbonifer (Cushman, 1933)

Примітки 

Форамініфери
Роди